Los masospondílidos (Massospondylidae) es una familia de dinosaurios prosaurópodos plateosaurianos que vivieron desde el Triásico superior hasta el Jurásico Inferior (hace aproximadamente 227 y 176 millones de años, desde el Rhaetiense hasta el Pliensbachiano) en lo que hoy es América, Asia, África y Antártida.

Descripción 

Los masospondílidos son prosaurópodos herbívoros con un relativo pequeño tamaño, cabezas bajas y anchas, cuello largo y dientes de bordes aserrados. Difiriendo de otros prosaurópodos por los huesos de la mandíbula.

Sistemática 
Massospondylidae puede incluir a  Adeopapposaurus, Coloradisaurus, Glacialisaurus, Lufengosaurus, Massospondylus, Yunnanosaurus y Jingshanosaurus; recientes análisis filogenéticos han encontrado un núcleo formado por Coloradisaurus, Lufengosaurus y Massospondylus, y uniendo potencialmente a Glacialisaurus y a Adeopapposaurus. 

El mayor análisis cladístico de los sauropodomorfos primitivos, el cual fue presentado por Apaldetti y colaboradores en noviembre de 2011, determinó que Adeopapposaurus, Coloradisaurus, Glacialisaurus, Massospondylus, Leyesaurus y Lufengosaurus son masospondílidos. Este resultado apoyó a muchos de los análisis anteriores que examinaron menos taxones. Sin embargo, este análisis determinó que los masópodos norteamericanos Sarahsaurus y Seitaad, e Ignavusaurus de Sudáfrica se alojaban por fuera de Massospondylidae, en contraste a algunas propuestas provisionales anteriores. Anteriormente en 2011, Pradhania, un sauropodomorfo de la India, fue examinado por primera vez en un análisis cladístico exhaustivo y se determinó que era un masospondílido relativamente basal. Mussaurus y Xixiposaurus bien podrían ser también incluidos dentro de Massospondylidae. En 2019, un espécimen anteriormente asignado a Massospondylus de Sudáfrica fue reexaminado y se determinó que forma un género separado, el cual fue nombrado Ngwevu.

Filogenia
Massospondylidae, que fue nombrado originalmente por Huene en 1914, es un taxón basado en tallos. Fue definido por Paul Sereno como el clado más inclusivo que contiene a todos los animales más cercanamente relacionados con Massospondylus carinatus (Owen, 1854) que a Plateosaurus engelhardti (von Meyer, 1837) y Saltasaurus loricatus  (Bonaparte y Powell, 1980).

Filogenia simplificada de los sauropodomorfos basales sauropodomorph según Yates, 2007. En esta revisión, los Massospondylidae consisten en Massospondylus, Lufengosaurus y Coloradisaurus:

El siguiente cladograma simplificado se basa en el análisis presentado por Apaldetti y colaboradores en 2011.

El siguiente cladograma se basa en el análisis presentado por Novas et al., 2011:

Referencias

Enlaces externos 

 Árbol familiar.
 Ficha de la familia en TaxonSearch.rog.

Prosauropoda
Dinosaurios del Triásico Superior
Dinosaurios del Jurásico Temprano